«Тайная жизнь моей матери» () — американская мелодрама 1984 года, снятая режиссером Робертом Марковицем.

Сюжет 
У шестнадцатилетней Тоби умирает отец. Тоби прожила всю жизнь вместе с ним и теперь осталась одна. В бумагах отца она находит адрес своей матери, которую никогда не знала. Мечты об обретении близкого человека сталкиваются с суровой реальностью — мать Тоби оказывается высокооплачиваемой проституткой.

В ролях 
 Аманда Уисс — Тоби Дженсен
 Лони Андерсон — Эллен Блейк
 Пол Сорвино

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Роберта Марковица
Фильмы США 1984 года